La competició de rifle militar per equips va ser una de les quinze proves de programa de Tir dels Jocs Olímpics de Londres de 1908. Es disputà entre el 10 i 11 de juliol de 1908 i hi van prendre part 48 tiradors procedents de 8 nacions diferents.

Els diferents equips estaven compostos per sis tiradors i cada tirador disparava 90 trets a un objectiu que es trobava a 6 distàncies diferents. A cada distància, 200, 500, 600, 800, 900 i 1000 iardes li corresponien 15 trets. Cada encert atorgava una puntuació de 5 punts, amb una puntuació màxima per tirador de 450 punts i de 2.700 per equip.

Cada tirador emprava per disparar el rifle militar oficial del seu país.

Medallistes

Resultats

Referències

Fonts 
 
 

Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1908